da Inglaterra
 Condado de Durham
 dos Estados Unidos:
 Condado de Durham (Carolina do Norte)
 do Canadá
 Condado de Durham (Ontário)

Ver também 

Desambiguação